Eduard Gerhard
 Carles Gerhard i Ottenwälder (Valls, Alt Camp, 1889 – Mèxic, 1976), polític català
 Robert Gerhard i Ottenwaelder (Valls, Alt Camp, 1896 – Cambridge, Anglaterra, 1970), compositor català de música clàssica